Issus kan syfta på:

 Issus – en boplats under antiken i nuvarande Turkiet, se Issos
 Issus (djur) – ett släkte av insekter